Гиголаев — фамилия. Известные носители:
 Гиголаев, Амиран Николаевич (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Гиголаев, Роланд Теймуразович (род. 1990) — российский футболист.

Примечания